

Codici 
 SSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Felipe (Colombia)
 SSD – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Sudan del Sud
 ssd – codice ISO 639-3 della lingua siroi

Informatica 
 Solid State Drive – Unità di memoria a stato solido, dispositivo di memorizzazione dati

Musica 
 Society System Decontrol – gruppo hardcore punk statunitense

Sigle 
 Schwartz Sequential Dropping – Metodo Schulze nella teoria delle decisioni
 Scott Steiner Driver – mossa finale del wrestler Scott Steiner
 Settore scientifico-disciplinare – nell'ordinamento universitario italiano, il codice indica le materie di insegnamento per gruppi omogenei: es. L-ANT/07 Archeologia classica
 Società sportiva dilettantistica
 Sorores Sanctae Dorotheae – sigla delle Suore Maestre di Santa Dorotea
 Sorores Sanctae Dorotheae – sigla delle Suore di Santa Dorotea della Frassinetti
 Struttura semplice dipartimentale – figura di responsabilità all'interno delle aziende ospedaliere del Sistema Sanitario italiano
 Sum of squared difference – somme dei quadrati delle differenze, 
 Super Star Destroyer – Distruttore Stellare in Guerre stellari

Pagine correlate 
 Sd